La Delta Ethniki 1988-1989 è la 7ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1989-1990

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1989-1990

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1989-1990

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1989-1990

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1988
Calcio nel 1989